Kadipiro (Banjarsari)
 Kadipiro (Jumapolo)
 Kadipiro (Sambirejo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing